Il singolare del torneo di tennis Ameritech Cup 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Manuela Maleeva-Fragniere 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Zina Garrison (semifinali)
 Arantxa Sánchez Vicario (primo turno)
 Monica Seles (primo turno)

 Manuela Maleeva-Fragniere (finale)
 Nataša Zvereva (primo turno)
 Laura Gildemeister (secondo turno)
 Pam Shriver (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ameritech Cup 1990